Q21 bezeichnet:
 Q21, Dachmarke für Räume und das Artist-in-Residence-Programm im Wiener MuseumsQuartier; siehe MuseumsQuartier#Das Q21
 Q 21 – Wissen für morgen, ehemaliges Wissenschaftsmagazin des WDR

Abkürzung